Клодина Александрина Герен де Тансен (, 1682—1749) — французская писательница, хозяйка литературного салона, куртизанка. Сестра кардинала Тансена, мать математика Д’Аламбера.

Биография 

Родилась в Гренобле в семье президента парламента. Воспитывалась в монастыре и по желанию родителей стала монахиней, но нарушила обет и в 1712 году получила формальное разрешение папы Климента XI уйти в мир. Стала жить в Париже, была частой гостьей литературного салона маркизы де Ламбер, где царил высокий вкус и благородные почины, и, вскоре, основала свой собственный салон.

От одного выделяющегося из множества других её любовников, австрийского герцога Леопольда Филиппа Аренберга, имела незаконнорождённого сына Жана, который впоследствии стал знаменитым математиком. Её брат Пьер-Поль благодаря её заботам получил мантию кардинала и министерский пост.

В литературном салоне мадам де Тансен, куда перешло большинство посетителей салона маркизы де Ламбер, после смерти последней в 1733 году, бывали Бернар де Фонтенель, Шарль де Монтескьё, Шарль Сен-Пьер, Пьер де Мариво и другие.

Романы мадам де Тансен печальны и камерны, в них мало внешних событий; здесь действуют добродетельные натуры, они до самой смерти верны долгу и любви, которая понимается автором возвышенно и героически.

Сочинения 
 «Записки графа де Комменжа» (Mémoires du comte de Comminge, 1735) — вышел анонимно, авторство тщательно скрывалось
 «Осада Кале» (Le Siège de Calais, 1739)
 «Злоключения любви» (Les Malheurs de l’amour, 1747)
 «Анекдоты двора и царствования Эдуарда II, английского короля» (Anecdotes de la cour et du règne d’Édouard II, Roi d’Angleterre, 1776)

Примечания

Ссылки 
 Фрагмент «Записок графа де Комменжа», с предисловием

Французские писатели
Писатели Франции
Женщины XVIII века
Хозяйки литературных и великосветских салонов Франции
Куртизанки
Похороненные в церкви Сент-Эсташ